Sundstøl ist der Familienname folgender Personen:

 Geir Sundstøl (* 1969), norwegischer Musiker
 Vidar Sundstøl (* 1963), norwegischer Schriftsteller